de afkorting van:
Chocoladepasta;
Chocolademelk.
 Choco (stripfiguur), een aap in de stripreeks "Jommeke";
 Chocó, een afdeling van Colombia;
 Choco (Peru), een stad in Peru;
Choco (district), het district waarvan dit de hoofdplaats is;
 Choco (album), een elpee uit 1983 van de Belgische rockband "T.C. Matic".